Kirkpatrick (Indiana): Plaats in Indiana in de Verenigde Staten.
 Kirkpatrick (Ohio): Plaats in Ohio in de Verenigde Staten.
 Kirkpatrick (Oregon): Plaats in Oregon in de Verenigde Staten.
 Ralph Kirkpatrick (1911 - 1984), Amerikaans klavecinist en musicoloog.
 Jeane Kirkpatrick (1926 - 2006), Amerikaans politicologe, politica en diplomate.
 John Kirkpatrick (1947), Engels accordeon- en melodeon-speler.
 Jordan Kirkpatrick (1992), Schots voetballer.
 Marilyn Kirkpatrick (1967), Amerikaans politica.
 Slim Dusty (David Gordon Kirkpatrick, 1927 - 2003), Australisch countryzanger.